Kóndrovo (Kaluga), ciutat de la província de Kaluga, a Rússia
 Kóndrovo (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia